Jan Sierakowski (1498–1589) –  wojewoda łęczycki, kasztelan kaliski, kasztelan śremski, kasztelan lądzki, podkomorzy kaliski, referendarz koronny, marszałek Izby Poselskiej Sejmu I Rzeczypospolitej
 Jan Sierakowski z Bogusławic (zm. 1651/1653) – kasztelan bydgoski i santocki
 Jan Sierakowski – starosta przedecki
 Jan Andrzej Sierakowski – kasztelan bełski, podkomorzy i stolnik bełski
 Jan Stanisław Sierakowski (zm. 1702) – łowczy czerski, podstarości stężycki
 Jan Paweł Sierakowski (zm. 1711) – kasztelan dobrzyński, sędzia ziemski dobrzyński, stolnik dobrzyński